Села:
 Лаврове — Автономна Республіка Крим, Алуштинська міська рада
 Лаврове — Сумська область, Недригайлівський район